Макатский район () — район в центре Атырауской области Казахстана. Административный центр — посёлок Макат.

География 
Территория района равна 4,9 тыс.кв.км. Рельеф территории — равнинный. Территорию Макатского района пересекает река Сагиз. На территории района находится нефтяное месторождение Макат.

История 
Образован по Указу Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 31 января 1966 года с центром в городском посёлке Доссор. В район были включены посёлки Байчунас, Доссор, Искининский, Комсомольский, Кошкар, Макат и Сагиз. Село Байгетобе появился в 2013 году путём выделения из состава посёлка Макат.

Административно-территориальное деление 
Административно-территориальное деление района:

Бывшие населённые пункты 
 посёлок Сагыз
 село Байчунас
 село Искене
 село Комсомол
 село Кошкар

Примечания

Ссылки 
 На сайте акимата Атырауской области